Chelo puede hacer referencia a:
 El violonchelo, un instrumento musical de cuerda.

Además, puede referirse a las siguientes personas:
 Chelo, cantante puertorriqueño de música urbana y latina.
 Chelo De Castro (n.1920), periodista deportivo colombiano.
 Chelo Vivares (n.1952), actriz española.
 Chelo García-Cortés (n.1951), periodista española del ámbito del corazón.
 Chelo, caricaturista.
 «Chelo» Pérez Rubio, cantante mexicana.